La Taça Ribeiro dos Reis 1967-1968 fu la 7ª edizione dell'omonima competizione creata in onore del giornalista sportivo António Ribeiro dos Reis. La squadra vincitrice fu il Barreirense.

Squadre partecipanti e formula 
In questa edizione erano presenti 12 squadre di Primera Divisão, 27 squadre di Segunda Divisão e una rappresentativa coloniale. Le 40 squadre si sfidarono in quattro gironi da dieci squadre in cui le prime avanzarono alle semifinali.

Primeira Divisão

12 squadre

Segunda Divisão

27 squadre

Rappresentativa coloniale

Gruppi

I Gruppo

II Gruppo

III Gruppo

IV Gruppo

Semifinali

Finale 3º/4º posto

Finale

Voci correlate 
Primeira Divisão 1967-1968
Taça de Portugal 1967-1968

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1967
Calcio nel 1968
1967-1968